

Moldavia 
 Călărași – città della Moldavia
 Călărași – distretto della Moldavia

Romania 
 Călărași – città della Romania capoluogo dell'omonimo distretto.
 Călărași – distretto della Romania
 Călărași – comune della Romania nel distretto di Botoșani
 Călărași – comune della Romania nel distretto di Dolj